Quatre comtés des États-Unis portent le nom de comté de Wilson () :
le comté de Wilson, situé dans l'État de Caroline du Nord ;
le comté de Wilson, situé dans l'État du Kansas ;
le comté de Wilson, situé dans l'État du Tennessee ;
le comté de Wilson, situé dans l'État du Texas.